Фаршированные баклажаны — популярное блюдо в разных кухнях мира, которое готовится в соответствии с местными традициями. Для фарширования баклажанов внутренняя мякоть плода удаляется и он начиняется каким-либо наполнителем, приготовленным из других продуктов. Используются различные начинки: мясные, грибные, крупяные, овощные. Фаршировать баклажаны можно полностью, когда удаляется вся мякоть плода, или частично. Частичным фаршированием может считаться внесение небольшого количества начинки из чеснока и сельдерея в неглубокий разрез баклажанов, предназначенных для соления. Фаршированные баклажаны доводят до готовности на сковороде или в духовом шкафу. Перед подачей на стол поливают маслом, сметаной или соусом (молочным, сметанным или томатным).

Фаршированные баклажаны в разных странах

Армения 
Баклажаны в армянской кухне фаршируют горохом и сыром или сочетают их с тыквой и стручковой фасолью в пропорции 2:1:1. В качестве подливы ко всем баклажанным и большинству овощных блюд применяется мацун с толченым чесноком.

Турция 
В Турции баклажаны обычно начиняют овощами, рисом или изюмом, но никогда не начиняют мясом. Турецкое блюдо из фаршированных баклажанов называется имам баялды.

Индия 
В Индии баклажаны фаршируют смесью арахиса, кунжута, кинзы, чеснока и специй.

Грузия 
В грузинской кухне очень популярны баклажаны, фаршированные соусом из грецких орехов сацебели.

См. также 
 Бадриджани — рулетики из баклажанов.
 Фаршированный перец
 Фаршированные помидоры
 Фаршированные кабачки
 Долма
 Закуски из баклажанов

Примечания

Литература 
 В. В. Похлебкин. «Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты В. В. Похлебкина», Центрполиграф, 2009 г.

Фаршированные овощные блюда
Блюда из баклажанов
Блюда по алфавиту
Блюда из рубленого мяса